Moulin-Neuf (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Moulin-Neuf (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje